Kandelaarkerk (Groningen), een kerkgebouw in de Nederlandse stad Groningen 
 Kandelaarkerk (Schildwolde), een kerkgebouw in Schildwolde, in de Nederlandse provincie Groningen